Калуджерович — фамилия. Известные носители:
 Калуджерович, Андрия (род. 1987) — сербский футболист.
 Калуджерович, Мирослав (род. 1986) — черногорский футболист.
 Калуджерович, Небойша (род. 1955) — черногорский политик и дипломат.